Rex, keresztnév
 Rex, musical
 Rex, televíziós sorozat
 Rex, tisztség

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Rex (Észak-Karolina)
 Rex (Georgina)
 Rex (Oregon)

Zene 
 Rex, Keller Williams-album
 Rex, alternatívrock-együttes